Shewa sud-occidentale è una delle zone amministrative in cui è suddivisa la Regione di Oromia in Etiopia.

Woreda
La zona è composta da 12 woreda:
 Ameya
 Becho 
 Dawo
 Goro 
 Ilu
 Kersana Malima
 Seden Sodo
 Sodo Daci
 Tole
 Waliso
 Wenchi
 Woliso town

Note

Altri progetti